Clementina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Clementina (ort), São Paulo, 
 Clementina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar